Чемпионат мира по снукеру 1969 (, также известен как 1969 Player's № 6 World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Лондоне, Англия в 1969 году. Чемпионом мира стал Джон Спенсер, выигравший в финале у Гарри Оуэна со счётом 37:24.

Наивысший брейк 

 110 — Джон Спенсер

Результаты

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1969 год в снукере